High fidelity kan avse: 

 High fidelity – Ljudåtergivning med hög trovärdighet mot originalet, se Hi-fi
High Fidelity (roman) – en roman av Nick Hornby
High Fidelity (film) – en film från 2000 baserad på romanen